Pousttchi ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Pousttchi (* 1971), deutsch-iranische Künstlerin
 Key Pousttchi (* 1970), deutscher Wirtschaftsinformatiker